Parahyalotiopsis är ett släkte av svampar. Parahyalotiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parahyalotiopsis